Изабель Люси Аллен (; род. 16 марта 2002) — британская юная актриса театра и кино, наиболее известная своей ролью молодой Козетты в фильме-адаптации 2012 года «Отверженные». Эта роль принесла актрисе признание со стороны критиков и награды за «Лучший актёрский ансамбль» и премию «Спутник» за «».

Карьера 
Талант Аллен был обнаружен Джереми Джеймсом Тейлором, главой Британского национального молодёжного музыкального театра, после того как он увидел её в спектакле «Крысолов» в Истборне, в Восточном Суссексе. Первый профессиональный кинодебют актрисы состоялся в 2012 году в фильме «Отверженные», в роли молодой Козетты, а взрослую версию персонажа сыграла Аманда Сейфрид. Данная роль принесла актрисе премию «Молодой актёр» в номинации «Лучшая актриса второстепенной роли в возрасте от десяти лет и более». Позже она сыграла эту роль в музыкальной постановке «Отверженные» в театре «». В дальнейшем она продолжала играть в этом мюзикле вплоть до марта 2013 года, поочерёдно играя эту роль с Луис Эллингтон, Эшли Голдберг и Сарой Хаттлстон. С июля по сентябрь 2013 играла роль Бригитты фон Трапп в мюзикле «Звуки музыки» поочерёдно играя свою роль с Имоджен Генри и Авой Мерсон О’Брайан. Снимается в телесериале CBBC «».

Личная жизнь 
Родителями Изабель являются Элейн и Найджел Аллены.

Фильмография

Фильм

Телевидение

Примечания

Ссылки

Дети-актёры Великобритании